Clavering ist der Name:

 eines britischen Theater- und Filmschauspielers, siehe Alan William Napier-Clavering
 eines britischen Polarforschers, siehe Douglas Charles Clavering
 eines englischen Bischofs von Peterborough, siehe Robert Clavering

 einer grönländischen Insel, siehe Clavering Ø
 eines Ortes in der englischen Grafschaft Essex, siehe Clavering (Essex)
 eines Ortes in der kanadischen Provinz Ontario, siehe Clavering (Ontario)